Курода 【黒田】 くろだ — японська власна назва

Прізвище 
 Курода Йошітака
 Курода Тацуо

Топонім 
 Курода, замок
 Курода, річка
 Курода, село
 Курода, станція

Інше 
 Курода, пісня
 Кабінет Куроди
 Дамба Куроди
 7241 Курода — астероїд